« Bjarni Benediktsson » est un nom islandais porté par : 
 Bjarni Benediktsson (1908-1970), président du Parti de l'indépendance de 1961 à 1970, Premier ministre de 1963 à 1970 ; 
 Bjarni Benediktsson (né en 1970), petit-neveu du précédent, président du Parti de l'indépendance depuis 2009, Premier ministre en 2017.